Сенегамбия — название географического региона и государственных формирований в Западной Африке:
 Сенегамбия — конфедерация, существовавшая с 1982 по 1989 год, в которую входили западно-африканские страны Сенегал и Гамбия.
 Сенегамбия (регион) — историческое название географического региона, охватывающего бассейны рек Сенегал и Гамбия.

См. также 
 Сенегамбия и Нигер

Примечания